El nombre M56 puede referirse:

 al cúmulo globular M56;
 a la autopista de Kolima, en Rusia;
 a la autopista del Lena, también en Rusia;
 al M56 Scorpion, un cañón autopropulsado estadounidense.
 al Infiniti M56, un automóvil de lujo japonés.
 al Obús M-56, obus de 105mm creado en Yugoslavia.